La saison 2020-2021 est la vingtième-huitième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le deuxième échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière

Classement

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau

Effectif vainqueur 2020/2021 - HKM Zvolen 
 Gardiens de but : Robin Rahm, Adam Trenčan, Aleksanteri Heiskanen 
  Défenseurs : Ben Betker, Branislav Kubka, Jakub Meliško, Andrej Hatala, Peter Hraško, Oldrich Kotvan, Michal Ivan, T.J. Melancon
 Attaquants : Ján Chlepčok, Jozef Tibenský, Peter Zuzin, Václav Stupka, Radovan Puliš, Dalibor Ďuriš, Miloš Kelemen, Radovan Bondra, Nikolas Gubančok, Marco Halama, Jakub Kolenič, Allan McPherson, Marek Viedenský, Maroš Jedlička, Patrik Marcinek, Juraj Mikúš, Mikko Nuutinen 
 Entraîneurs : Peter Oremus, Andrej Kmeč, Andrej Podkonický

Références 

Site officiel

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace